Брчићи могу бити:
 Брчићи (Пореч), насељено место у саставу Града Пореча, Истарска жупанија, Хрватска
 Брчићи (Тињан), насељено место у општини Тињан, Истарска жупанија, Хрватска